Virili ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Antonio Virili (1569–1634), italienischer Kardinal
 Raffaele Virili (1849–1925), römisch-katholischer Erzbischof